Reutehof ist der Name von Orten:

 Reutehof (Heimertingen), Ortsteil der Gemeinde Heimertingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Reutehof (Hüttlingen), Wohnplatz der Gemeinde Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reutehof (Klettgau), Ortsteil der Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Reutehof (bei Nesselwangen), Ortsteil im Stadtteil Nesselwangen von Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Reutehof (bei Überlingen), Ortsteil im zentralen Stadtteil von Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reuthof
 Reutehöfe